Santa Olaja puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España

Castilla y León
Provincia de Burgos
 Santa Olaja, localidad del municipio de Valle de Mena.
Provincia de León
 Santa Olaja de la Acción, localidad del municipio de Cebanico.
 Santa Olaja de la Varga, localidad del municipio de Cistierna.
 Santa Olaja de Eslonza, localidad del municipio de Gradefes.
 Santa Olaja de Porma, localidad del municipio de Valdefresno.
 Santa Olaja de la Ribera, localidad del municipio de Villaturiel.
Provincia de Palencia
 Santa Olaja de la Vega, localidad del municipio de Villaluenga de la Vega.